Der SHV-Grossfeld-Cup 2009 war die 68. Austragung des Schweizer Handballgrossfeldcupwettbewerbs der Herren.

FINAL4

Rangliste

Halbfinale

Finale

Spiel um Platz 3

Einzelnachweise 

2009
Handballveranstaltung 2009
Sportveranstaltung im Kanton Aargau
Eiken